Михаил Волин (наст. имя — Беленький Семен Натанович, годы жизни неизвестны) — китаевед, историк, политолог.

В 1925-27 советник гоминьдановского правительства в Китае. Возглавил в Гуаньчжоу китаеведческий кружок из советских работников, занимавшийся проблемами современной политики и изданием рукописного журнала «Кантон» («Большевик в Кантоне»). В Гуанчжоу Волин возглавил возникший при Бородине китаенедцескин кружок из советских работников, помогавших делу китайской революции. Крестьянское движение изучали в кружке помимо М. Волина О С. Тарханов, Е. С. Иолк, рабочее движение — Г. Б. Скалов (Самани). В кружке регулярно заслушивались доклады о революционном движении и социально-экономических проблемах Китая, иэда-вался рукописный журнал «Кантон», публиковавший эти доклады и другие материалы. Статьи Волина, посвященные аграрным отношениям в Китае, активно использовались в ходе обсуждения природы общественно-экономических формаций на Востоке.

Волин одним из первых приступил к подбору и публикации источников по современной китайской революции. Знаток .марксистско-ленинской теории, он в то же время прекрасно понимал необходимость систематического и глубокого изучения китайских источников. Особенно занимали Волина аграрный вопрос в Китае и крестьянское движение, от правильного понимания которых в то время зависела судьба китайской революции. Вместе с Е. С. Иолном М. Волин подготовил двухтомный груд о крестьянском движении в Гуандуне. Советник революционного гоминьдановского правительства М. М. Бородин предоставил авторам возможность пользоваться материалами крестьянского отдела ЦИК гоминьдана, в цветности докладами крестьянских союзов. Волин и Иолк составили анкету о положении в деревне, которую распространили среди делегатов крестьянских союзов, ответы на вопросы анкеты послужили для них немаловажным источником.
Волин и Иолк трудились в Китае весьма напряженно. Днем писан" было трудно из-за жары, поэтому оба вставали раньше всех и успевали использовать несколько утренних часов до начала рабочего дня. Кинга «Крестьянское движение в Гуандуне» вышла пол редакцией М. М. Бородина в Гуанчжоу на английском языке в начале 1927 г. (второй том целиком состоят из собранных авторами источников). Во время происшедшего в апреле контрреволюционного переворота Лк Цэи-шэня почти весь тираж книги был уничтожен. Книга М. Волина и Е. С. Молка. одна из первых марксистских монографий о Китае, сохранилась в нескольких случайных экземплярах.

После возвращения из Китая М. Волин был назначен заведующим вновь созданного Научно-исследовательского института по Китаю, в котором . в го же время непосредственно возглавил группу по изучению истории.
С вступительными статьями М. Ватина были изданы труды Л. И. Мадьяра, М. Г. Андреева, явившиеся важным вкладом в дискуссии об общественно-экономических формациях. Для М. Волина, участника дискуссии, характерен товарищеский тон по отношению к оппонентам, стремление прежде всего установить истину. В то же время при всем внимании М. Волина х источникам и к их публикации собственные его теоретические построения имели иногда налет некоторой книжности, схоластичности.

И. М. Ошанин, работавший с М. Волиным в Кайфыне в 1925 году вспоминал довольно молодого человека, приятного и доброжелательною, с лукавой улыбкой и топким юмором. Он поражал всех глубоким для того времени знанием аграрного вопроса и крестьянства.

По возвращении из Китая зав. новосозданного НИИ по Китаю, возглавлял в нем группу по изучению китайской истории. Редактор 1-го сб. «Проблемы Китая» («Мат-лы по кит. вопросу»); в 1930 выведен из состава редколлегии за «правооппортунистические ошибки». В 1930-е арестован. Погиб.